Kopiłowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kjustendił
 Kopiłowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Montana